EP (skrótowiec od ang. extended play) – minialbum
 EP – oznaczenie literowe Piotrkowa Trybunalskiego na tablicach rejestracyjnych pojazdów w Polsce